Прингл () — многозначное понятие.

Фамилия 
 Прингл, Айлин (ур. Бисби; 1895—1989) — американская актриса.
  (1791—1857) — британский политик, член Палаты общин (1830—1832, 1835—1846).
  (род. 1952/1953) — британский издатель, главный редактор издательства Bloomsbury Publishing (с 2018).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Канзас-Сити Чифс» (2021).
  (1807—1887) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1853—1857).
  (1851—1902) — британский гольфист, финалист Открытого чемпионата (1877).
 Прингл, Брайан (1935—2002) — английский актёр.
 Прингл, Гарет — новозеландский радиоведущий, лауреат Новозеландской радиопремии за региональную утреннюю музыкальнуюю передачу (2014).
  (ум. 1945) — единственный военнослужающий Канадской армии, казнённый во время Второй мировой войны.
  (1897—1958) — американский историк, лауреат Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию (1932).
 Прингл, Грэм — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в четвёрках (2011, 2018).
  (род. 1958) — британский и кенийский крикетчик, финалист Кубка мира в составе сборной Англии (1992), сын Дона Прингла.
 Прингл, Джамаль - политик Антигуа и Барбуды, член Палаты представителей (с 2018).
  (1726—1809) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1761—1779).
  (1874—1935) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1924—1929).
  (род. 1949) — британский астрофизик, обладатель Медали Эддингтона (2009).
 Прингл, Джеймс — австралийский пловец, бронзовый медалист Пантихоокеанского чемпионата в эстафете 4×100 м вольным стилем (1985).
 Прингл, Джек — новозеландский наездник, обладатель Кубка Роу (1945), сын Энди Прингла.
 Прингл, Джилл — британская бадминтонистка, чемпионка Ирландии (1981, 1983) и Венгрии (1982) в женских парах.
  (ок. 1674—1754) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1707—1729).
 Прингл, Джон (1707—1782) — шотландский физиолог и врач, племянник Фрэнсиса Прингла.
  (ок. 1716—1792) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1765—1786).
  (1864—1925) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1877—1948) — британский геолог, обладатель медали Лайеля (1938).
 Прингл, Джон Сесил (более известен под фамилией Гилберт; 1897—1936) — американский актёр эпохи немого кино.
  (1912—1982) — британский зоолог, удостоенный Крунианской лекции (1977); член Королевского общества (с 1954).
  (1912—1999) — британский и австралийский журналист, главный редактор газеты The Sydney Morning Herald (1952—1957).
  (род. 1938) — австралийский оперный певец, лауреат премии Хелпманна за партию второго плана в опере (2004).
  — американский биолог, обладатель Медали Уилсона (2013).
  (1873—1932) — американский военный моряк, президент Военно-морского колледжа (1927—1930).
  (1932—1975) — британский и кенийский крикетчик, участник Кубка мира в составе сборной восточной Африки (1975), отец Дерека Прингла.
  — британский литературный редактор, .
  (род. 1986) — американский скалолаз, победитель Открытого национального чемпионата США по спортивному и скоростному скалолазанию (2005).
  (род. 1953) — ирландский гребец, участник Олимпийских игр (1976, 1980, 1984).
 Прингл, Иэн — британский бадминтонист, чемпион Шотландии (1987—1988) и Ирландии (1987—1988) в мужских парах.
  (1871—1920) — канадский юрист и политик, член Сената (1917—1920).
  (род. 1968) — новозеландский крикетчик, участник Австрал-азиатского кубка в составе национальной сборной (1994).
  (род. 1959) — американский политик, председатель Собрания штата Калифорния (1996), мэр Анахайма (2002—2010).
  — американский эколог, президент Общества пресноводных исследований (2002—2003).
 Прингл, Латойя (род. 1986) — американо-турецкая баскетболистка.
  (род. 1967) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея (1995, 2002, 2003).
  — южноафриканский спортсмен, паралимпийский чемпион (1996, 2000, 2004).
  (1754—1812) — британский землевладелец и политик, член Палаты общин (1786—1802).
 Прингл, Марк — американский велогонщик, бронзовый медалист чемпионата США по велокроссу (1976).
 Прингл, Марти — южноафриканский игрок в боулз, чемпионка ЮАР в четвёрках (2010).
  (род. 1970) — шведский футболист, финалист Кубка Португалии в составе клуба «Бенфика» (1997).
  (род. 1966) — южноафриканский крикетчик, победитель Мировой классики крикета в составе национальной сборной (2006).
  (род. 1992) — новозеландский крикетчик.
  (род. 1956) — американский журналист, лауреат премии Джорджа Полка за репортаж на тему занятости (2008) и Пулитцеровской премии за расследование (2019).
  (род. 1992) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Дарема.
  (род. 1955) — американский педагог и общественный деятель, президент Национальной ассоциации образования (с 2020).
  (ум. 1736) — британский чиновник, государственный секретарь по вопросам войны (1718).
  (1802—1897) — британский чиновник, губернатор Синда (1847—1851).
  (1855—1922) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1900—1908).
  (1855—1925) — британский военный деятель, генеральный директор Королевской армейской ветеринарной службы (1910—1917).
  (1920—1996) — британский физик, член Королевского общества Канады (с 1955).
  (род. 1936) — американский дипломат, посол США в Мали (1987—1990).
  (род. ок. 1964) — американский военный моряк, комендант Национального военного колледжа (с 2019).
  (1879—1955) — ирландский хирург, президент Королевской коллегии хирургов Ирландии (1934—1936).
  — австралийский военный моряк и политик, мэр Хорнсби (1992—1993).
  (род. 1987) — американо-филиппинский баскетболист, обладатель Кубка попечителей (2019) и Кубка Филиппин (2020) Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Барангай Хинебра Сан-Мигель».
  (1928—2013) — британский морской пехотинец, командующий Королевской морской пехотой (1981—1984).
  (ум. 1803) — британский военный моряк, главнокомандующий Королевским ВМФ при Мысе Доброй Надежды (1796—1798).
  (1789—1834) — британский поэт и аболиционист.
  (род. 1967) — ирландский политик, член Палаты представителей (с 2011).
 Прингл, Уильям Генри (1772—1840) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1812—1832).
  (1874—1928) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1910—1918, 1922—1924).
 Прингл, Фрэнсис — президент Эдинбургской королевской коллегии врачей (1727—1731), дядя Джона Прингла (1707—1782).
  (1894—1966) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Манчестер Сити» (1926).
  (1910—1990) — канадский хоккеист, игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Американс».
 Прингл, Энди — новозеландский наездник, обладатель Кубка Новой Зеландии (1908, 1914), отец Джека Прингла.
  (род. 1946) — британский военный деятель, начальник Многонационального командования «Юг-Запад» SFOR (1997—1998).
  (род. 1927) — американский военный деятель, начальник штаба Стратегического командования ВВС (1980—1982).
 Прингл, Энн (род. 1955) — британский дипломат, посол Великобритании в Чехии (2001—2004) и России (2008—2011).
  (1910—1991) — канадский политик, член Палаты общин (1968—1972).
  (1935—2017) — британский теле- и радиосценарист, лауреат специальной музыкальной премии Академии радио (2001).

  (1856—1931) — британский философ, член Британской академии (с 1904).

Города 
 Прингл — город в штате Пенсильвания, США.
 Прингл — город в штате Южная Дакота, США.

См. также 
 Pringles — торговая марка пшенично-картофельных чипсов.